

Батурино — село, Асінівський район, Томська область
 Батурино — село, Кожевниковський район, Томська область
 Батурино — село, Томський район, Томська область
 Батурино — село, Шадрінський район, Курганська область
 Батурино — присілок, Шегарський район, Томська область